Hinckeldeyn ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Hinckeldeyn (1848–1898), deutsche Schulleiterin
 Karl Hinckeldeyn (1847–1927), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter